Elsa Beata Persdotter Brahe, född 1629 i Rydboholms slott i Östra Ryds socken, Uppland, död 7 april 1653 i Vadstena, var gift med Pfalzgreve Adolf Johan av Pfalz-Zweibrücken, bror till kung Karl X Gustaf.

Biografi
Elsa Beata Brahes föräldrar var greve Per Brahe den yngre och Kristina Katarina Stenbock. Hon uppfostrades främst hos sin farmor Elsa Gyllenstierna på Rydboholms slott. Liksom andra kvinnliga medlemmar inom adeln utbildades hon främst i att sköta ett stort godshushåll och uppträda i ett representativt sällskapsliv. 

Hon förlovades först med den tyske adelsmannen Henrik von Thurn, men trolovningen bröts 1645 sedan han hade hamnat i slagsmål och dödat sin motståndare. Henrik von Thurn var en krigare som kommit till Sverige och fått sin släkt introducerad på Riddarhuset. Fadren Per Brahe kunde inte acceptera rapporten från tyska riket och han såg till att Elsa Beata fick en mer lämplig man.

Elsa Beata kom till Stockholm och var hovfröken hos drottning Kristina, som ska ha fattat personligt tycke för henne. Kristina presenterade henne för Adolf Johan av Pfalz-Zweibrücken. Paret trolovades 1646, när de båda var sjutton år gamla, de var båda födda samma år, 1629, men väntade några år med bröllopet. Drottning Kristina beslutade sig för att betala och stå värd för hennes bröllop. Vigseln ägde rum den 17 juni 1649 på slottet Tre Kronor i drottning Kristinas närvaro. Hertig Adolf Johan var pfalzgreve och yngre bror till Karl Gustav, blivande Karl X Gustav.

Relationen mellan Elsa Beata och Adolf Johan beskrivs som olycklig, då maken försummade henne till förmån för sällskapsliv och utsvävningar mer än av familjelivet. Adolf Johan fick snart en tjänst som kammarherre och därmed hade han en säker årsinkomst. 
Som person har hon fått ett gott eftermäle i historien: hennes makes andra hustru, Elsa Elisabeth Nilsdotter Brahe, har beskrivits som hans jämlike i hans dåliga karaktärsegenskaper i motsats till hans första hustru, alltså Elsa Beata Persdotter Brahe, som därmed har framhållits som moraliskt överlägsen dem båda.
Parets ekonomiska problem löstes när maken utnämndes till generalguvernör i Västergötland 1651 och det ökade väsentligt parets inkomster. Adolf Johans syster, Maria Eufrosyne av Pfalz, var gift med Magnus Gabriel De la Gardie och det var genom honom som han blev generalguvernör.

Efter några års äktenskap föddes en son, Gustaf Adolf, i februari 1652. Den lille levde bara till augusti samma år och hans död blev en svår förlust för Elsa Beata. Elsa Beata hade redan före sin graviditet varit sjuklig och tidvis svag. Våren 1653 blev hon sämre och efter en tids försvagad hälsa avled hon under ett besök i Vadstena den 7 april 1653. Hon var då ännu inte 24 år gammal och återigen gravid. Hon begravdes under stora hedersbetygelser i Vadstena i bland annat drottning Kristinas närvaro. Kistans öde är dunkel. Troligen bisattes Elsa Beata i Riddarholmskyrkan i Stockholm varifrån den på 1690-talet tillsammans med makens kista fördes till Strännäs för att senare placeras i Brahekyrkan på Visingsö.

Antavla

Källor
 Ulrich Lange (2019). Adolf Johan. Stormaktstidens enfant terrible. Medströms bokförlag.
Nanna Lundh-Eriksson (1947). Hedvig Eleonora. Stockholm: Wahlström & Widstrand. ISBN
 Ingrid Larsson Haglund – Grevarna Brahes vinterbok
 Erik Petersson – Vicekungen – en biografi över Per Brahe den yngre

Noter

Svenska hertiginnor
Elsa Beata
Personer under stormaktstiden
Elsa Beata
Hovfröknar
Svenska grevinnor
Födda 1629
Avlidna 1653
Kvinnor